Kush steht für:
 Reich von Kusch, ein antikes Reich im Norden des heutigen Sudan
 Kush (Hanfsorte), eine alte Hanfsorte
 Kush Games, Computerspielentwickler

Kush ist der Künstlername folgender Personen:
 Kush Karisma, Schweizer Rapper

Siehe auch:
 Kusch